Jetline bezeichnet:

 eine ehemalige deutsche Fluggesellschaft, siehe Jetline (Fluggesellschaft)
 eine Stahlachterbahn in Stockholm, siehe Jetline (Gröna Lund)